O Campeonato Goiano de Futebol - Segunda Divisão de 1959 foi o campeonato de futebol do Goiás de acesso a primeira divisão do estadual. A competição foi organizada pela Federação Goiana de Futebol e o campeão foi o Ferroviário.

Regulamento

Torneio de Classificação
O campeonato será disputado por dez clubes. Os dez times jogam entre si em turno único. Os cinco primeiros classificam para o Grupo A (primeira divisão) e os cinco últimos se classificam para o Grupo B (segunda divisão).

Fase final
Na fase final, os cinco times se enfrentam em tuno único, com o título ficando para a equipe que somou mais pontos.

Critérios de desempate 
Caso haja empate de pontos entre dois clubes, os critérios de desempates são aplicados na seguinte ordem:

 Melhor colocação na série de partidas disputadas no mesmo certame pelos quadros de aspirantes
 Maior renda
 Gols marcados
 Maior saldo positivo ou menos saldo negativos de gol
 Menor número de gols sofridos
 Maior número de gols conquistados
 Sorteio

Torneio de classificação

Classificação

Desempenho por rodada 
Clubes que lideraram a tabela ao final de cada rodada:

Clubes que ficaram na lanterna da tabela ao final de cada rodada:

Fase final

Classificação

Observação 
O Ferroviário ganhou os pontos da partida em que perdeu para o América, devido ao time de Morrinhos ter usado um jogador de maneira irregular.

1960